FA Premier liga 2019./20. je bila 28. sezona engleske nogometne Premier lige. Započela je 9. kolovoza 2019., a završila 17. svibnja 2020. godine. U njoj se dvokružnim sustavom natjecalo 20 momčadi, koje sačinjava 17 najbolje plasiranih momčadi iz prethodne sezone 2018./19. i 3 momčadi promaknute iz Championship lige - Norwich City, Sheffield Utd i Aston Villa. Naslov prvaka osvojio je Liverpool, što je ujedno i prvi naslov ovoga kluba od nastanka Premier lige, te prvi naslov nakon 30 godina.

Momčadi i stadioni

Tablica 

1 Manchester City je osvojio EFL Kup te se kvalificirao u Ligu prvaka pošto je završio na drugom mjestu u Premier ligi, te je mjesto pobjednika EFL Kupa (drugo pretkolo Europske lige dodijeljeno Tottenhamu jer je završio na šestom mjestu.

2 Arsenal je osvojio FA kup te se kao pobjednik kupa kvalificirao u Europsku ligu.

Izvor:

Izvori 

Sezone FA Premier lige